L'ordre de l'Hermine peut faire référence à :

Ordres de chevalerie 
 Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie fondé par Jean IV de Bretagne en 1381. 
 Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie fondé par Ferdinand II d'Aragon en 1464.

Distinction 
 Ordre de l'Hermine, distinction culturelle fondée par l'Institut culturel de Bretagne.